

Cinema 
 Die Fledermaus – film del 1923 diretto da Max Mack
 Die Fledermaus – film del 1931 diretto da Carl Lamac
 Die Fledermaus – film del 1937 diretto da Paul Verhoeven
 Die Fledermaus – film del 1946 diretto da Géza von Bolváry
 Die Fledermaus – film del 1962 diretto da Géza von Cziffra

Musica 
Il pipistrello (Die Fledermaus) – operetta di Johann Strauss II del 1874